Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2006—2007 — 93-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул втретє поспіль здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Кер'єнґ взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як фіналіст Кубку Люксембургу 2006—2007

Позначення:

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня 2007

|}

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 
 Національний дивізіон Люксембургу на rsssf 

2006—2007
Люксембург
Люксембург
2006 у люксембурзькому спорті
2007 у люксембурзькому спорті